Een boterfabriek is een fabriek waar boter wordt geproduceerd. Er zijn een aantal fabrieken in Nederland: 
Boterfabriek (Bredevoort)
Boterfabriek (Amsterdam)
Boterfabriek (Roermond), ook wel Boterfabriek “Hillen” genoemd. 
Boterfabriek (Makkinga)
Zuivelfabriek De Soester in Soest, oorspronkelijk boterfabriek, later zuivelfabriek geheten.
Batavia Margarinefabriek, in de volksmond: de Boterfabriek, te Nijmegen